Covelas peut désigner :
au Portugal :
Covelas, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Covelas, paroisse civile de la municipalité de Trofa, située dans le district de Porto et la région Nord ;
São Tomé de Covelas, paroisse civile de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto et la région Nord.